Olmeto ima više značenja:
 Olmeto, Bolzano
 Olmeto, Perugia